Яжелби́цкое се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Валдайском муниципальном районе Новгородской области России.

Административный центр — село Яжелбицы.

География 
Территория сельского поселения расположена в юго-восточной части Новгородской области, к северо-западу от города Валдай. По территории муниципального образования протекают реки Полометь (Поломять), и реки её бассейна: Еглинка, Жиловка, Кобыльщина, Лонница и Чёрная.

История 
Яжелбицкое сельское поселение было образовано в соответствии с законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года .

Население

Состав сельского поселения

Транспорт 
По территории сельского поселения проходит федеральная автомобильная дорога «Россия»  (), а также ветка для грузовых перевозок до Крестец от станции Валдай на линии Бологое-Московское — Дно-1 Октябрьской железной дороги.

Примечания 

Сельские поселения Новгородской области
Муниципальные образования Валдайского района